Marie z Anjou ( Marie d'Anjou, 14. října 1404, Angers – 29. listopadu 1463, klášter Châtelliers) byla francouzská královna, dcera Ludvíka z Anjou a aragonské princezny Jolandy.

Uměnímilovná Marie se provdala za francouzského dauphina Karla 2. června 1422  a téhož roku se po tchánově skonu stala královnou. Porodila dvanáct dětí a musela tolerovat Karlův dlouholetý poměr s Anežkou Sorelovou. Je pohřbena společně s manželem v Saint-Denis.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  Genealogie

Dynastie Valois
Francouzské královny
Francouzské osobnosti 15. století
Francouzky 15. století
Narození v Angers
Úmrtí v Nové Akvitánii
Pohřbení v bazilice Saint-Denis
Narození 14. října
Narození v roce 1404
Úmrtí 29. listopadu
Úmrtí v roce 1463
Ženy